Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

11001–11100. • 11101–11200. • 11201–11300. • 11301–11400. • 11401–11500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája